Кунбатар () — село (аул) в Ногайском районе Республики Дагестан.

Образует сельское поселение «село Кунбатар» как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 27 км к северо-западу от районного центра села Терекли-Мектеб.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ногайского района Дагестана
Муниципальные образования Ногайского района Дагестана
Сельские поселения Дагестана